Marlboro, cigarettamárka
Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
Marlboro, település New Jersey állam Burlington megyéjében
Marlboro, település New Jersey állam Cumberland megyéjében
Marlboro, település New Jersey állam Monmouth megyéjében
Marlboro, település Ohio államban
Marlboro, település Vermont államban
Marlboro, település Virginia államban